Троицкий Селижаровский монастырь — православный монастырь, расположенный в посёлке Селижарово Селижаровского района Тверской области на слиянии рек Волги и Селижаровки.

История монастыря 
Точное время становления монастыря неизвестно, но он существовал уже в первой половине XVI в.

Первое упоминание относится к духовной грамоте рузского князя Ивана Борисовича, в которой он в 1503 году назначает для селижаровского монастыря «сорок рублев да два». В 1506 году упоминается в связи с волоцким князем Фёдором Борисовичем, который пожаловал «в Селижаров монастырь дать к Живоначальной Троице игумену с братиею пятьдесят рублев с рублем да с четвертью»

Вероятнее всего создан монастырь был не ранее конца XV века, поскольку до этого в XIII—XIV веках данная территория периодически подвергалась нападениям литовцев, что создавало неблагоприятные условия для создания на этой территории монастыря.

В 1519 году Василий III Иоаннович пожаловал монастырю в Езжинской волости Ржевского уезда деревню Хотошино с четырьмя другими деревнями, две пустоши, половину озера Волго и малое озеро Волосце.

Царь Иоанн IV Васильевич в 1539 году дал монастырю грамоту, по которой воспрещалось брать пошлины с крестьян монастыря, проезжавших в других городах с монастырскими припасами, а в 1547 году, путешествуя по Волоцким, Ржевским и Тверским монастырям, посетил и Селижаровский Троицкий монастырь.

В 1600 году царь Борис Годунов позволил служителям монастыря собирать пошлины на нужды монастыря с проезжающих с товаром по мосту через реку Селижаровку.

Во время Василия Шуйского монастырь был разорён и долгое время не мог восстановиться до XVII в. В это время братия монастыря составляла не более 5 человек.

На XVI век монастырь включал в себя: каменную главную церковь во имя святой Троицы, каменную трапезную церковь Св. апостолов Петра и Павла, две кельи, монастырский двор, огород. В подмонастырской слободе проводились торги и собирались таможенные пошлины с товаров.

В 1681—1699 годах перестроена каменная Троицкая церковь Тосканского типа, построена каменная колокольня и каменная ограда вокруг монастыря. В это же время монастырь приобретает: иконостас, новую церковную утварь, облачения, устроение колокольни с хорошей звонницей. Активное строительство связано в это время с тем, что монастырь стал в центре Ржевского наместничества и вероятнее всего готовился как место для кафедры будущего епископа.

С начала XVIII века устройство монастыря приостанавливается в связи с перенаправлением оброков монастыря с мельницы, мостовых сборов и рыбной ловли в пользу государственной казны. Так же были перенаправлены каменщики на строительство Санкт-Петербурга и запрета на строительство новых монастырских сооружений без необходимости.

В XVIII веке на территории монастыря построены двухэтажные каменные больничные и братские кельи, построенные на средства князя Василия Дмитриевича Путятина, одноэтажный каменный флигель настоятельских келий, два каменных флигеля братских келий и каменная житница.

При Елизавете Петровне построены каменные палаты для архиерейских келий (строительство с 1748 по 1760 гг.).В 1764 году монастырь был лишен земельных угодий, и тем самым лишился 2786 душ крестьян. Переведен в 3-й класс (последний), после чего количество братии составляло не более 15 человек.

В 1832—1835 годах была перестроена колокольня, так как прежняя была пристроена к церкви Св. Петра и Павла и начала постепенно разрушаться. Колокольня перестроена отдельно, и к ней достроен четырёхугольный этаж; вместо четырёхугольного купола поставлен круглый с крестом. К трапезной церкви пристроена стена, слева деревянное крыльцо с лестницей. В 1841 году построены деревянные кельи над одноэтажными настоятельскими каменными кельями.

Монастырь был закрыт в 1930-х гг. Со временем часть стен ограды и ворота были разобраны на кирпич. Соборный храм и колокольня были взорваны.

Использование трапезной церкви св. Петра и Павла в советское время 
Во время Великой Отечественной войны подвалы использовались в качестве тюрьмы для противников советского режима.

в 1960-70-х в церкви располагались магазины книг, музыкальных инструментов, детский мир. Магазины перенесены из здания в 1980-х.

Возвращено верующим в 1992 году.

Сейчас при храме действуют иконописная мастерская, воскресная школа, вышивальная и мастерская резьбы по дереву.

Церкви и строения монастыря 
Соборный храм во имя Святой Троицы
Построен в Тосканском стиле. Собор четырёхугольный с пятью куполами, с одним престолом во имя Св. Троицы, с алтарём с тремя полукружиями; с правой стороны алтаря — ризничная палат, а с левой — пономарская, с западной — паперть. С трёх сторон имел деревянные крыльца. Длина всей церкви с алтарём и папертью с востока на запад составляла 21,3 м; с юга на север — 12,8 м, высота от помоста до сводов — 21,3 м, высота от цоколя до глав с крестами составляла 42,7 м. Главы поставлены были на широком четырёхугольном глухом трибуне и покрыты белой жестью — боковые глянцевые, средняя — чешуёй. Над фундаментом был проведён пояс с четырёхугольными нишами в которые была вставлена зелёная кафельная квадратная плитка с выпуклыми изображениями попеременно льва, герба Ржева, цветка.

Петропавловская церковь 

Изначально везде в документах упоминается как трапезная, поскольку это было её основное назначение. Под церковь в ней отводилась лишь небольшая часть помещения. В здании располагались: трапезная, хлебная поварня, мукосейная, келарская и казённая палатки, погреба и подвалы, сушильная и квасоварня, церковь.

Внешнее убранство было без всяких украшений, только небольшой пояс в ребро внизу полукружия восточной стены для отделения помещения алтаря и двух широких пилястр по боковым краям. Длина от юга на север — 19,7 м, ширина с востока на запад — 14,9 м. Внутри средний престол посвящён святым апостолам Петру и Павлу; боковой — Святому Гурию и Варсонофию Казанским, левое отделение служило пономарской.

Колокольня 

Располагалась на северной стороне ограды монастыря. Построена каменной в 3 этажа в Тосканском стиле. Имела 20 колонн в среднем и 12 полуколонн в верхнем этажах. Высота вместе со шпилем и крестом составляла 42,5 м. Шпиль был обит белым железом, купол и карнизы выкрашены чёрным. Колокольня имела 10 колоколов. Вес четырёх самых больших от 1652 кг до 245 кг.

Жилые постройки 
Настоятельские кельи располагалась на восточной стороне монастыря на линии ограды. Двухэтажный дом длиной в 24 м и шириной в 8,5 м. Нижний этаж — каменный, верхний — деревянный. Верхний этаж отводился под настоятельские кельи, в нижнем этаже располагались кельи старшей братии и настоятельская кухня. Верхний этаж обшит тёсом. Перед домом имелся цветник, парник, липы, мостик в соборную и Петропавловскую церковь.

Братские кельи располагалась к востоку от настоятельских келий. Длина одноэтажных каменных монастырских келий равна 27,7 м, ширина — 6,5 м. Часть из них была занята братским летней и зимней трапезами, двумя кладовыми, кельями для братии. До 1768 года здание имело второй этаж, предназначавшийся под больницу и братские кельи, которые к этому времени был разобраны из-за ветхости. Напротив находился деревянный колодец.

На северной стороне монастыря располагались два в одну линию каменные одноэтажные флигеля братских келий каждая длиной и шириной 27,7 м. Перед этими зданиями был разбит огород.

Архиерейские кельи располагалась на юго-восточной стороне монастыря около линии ограды каменные палаты длиной 40,5 м и шириной 6,5 м. На верхнем этаже было 6 покоев и сени с печами, внизу располагались погреба. На 1915 год здание пустовало.

Хозяйственные постройки и ограда 
Каменный флигель располагался на западной стороне монастыря, в нём хранились хлебные припасы монастыря. Рядом с ним были расположены каретный сарай и баня.

Вокруг монастыря шла каменная ограда высотой 4,2 м протяжённостью 414 м. Построена в 1685—1699 годах. Имела две башни: на северо-западной и северо-восточной стенах, построенные в 1779 году. В западной линии ограда имела каменные святые ворота с крыльцом, на сводах которого фреска с изображением Богоматери, а по бокам — фрески святых апостолов Петра и Павла. Ворота створчатые, с изображениями на них сцен из жизни Авраама и Лота.

Монастырские здания вне монастыря 
Деревянный гостиный дом располагался с западной стороны монастыря через дорогу, к реке Волге. Имел мезонин и рядом две избы. Служил для приёма богомольцев. Другой деревянный дом располагался также с западной стороны монастыря через дорогу, к Волге. Сдавался за плату в пользу церкви посадским жителям. В XVIII в. на месте дома располагались монастырские дворы: гостиный и конюшенный. Рядом 7 деревянных житниц. Рядом с ними стояли посадские деревянные ворота, называемые Спасскими с двумя калитками и деревянным четырёхугольными башнями с иконами.

На северной стороне монастыря имелись 26 монастырских торговых лавок, сдаваемые в аренду мелким приезжим торговцам.

Каменная часовня располагалась возле северо-восточной башни монастырской ограды. За ней располагалась келейка сторожа. Направо от келейки стояли каменные ворота, служившие выходом к реке. Напротив же часовни, около моста через Селижаровку стоял каменный столб. Прежде на этом месте стояла келья для сбора мостовой пошлины с проезжающих по мосту.

Персоналии 
В 1751 году с восточной стороны парадного двора было начато строительство Архиерейских покоев. Верхний этаж покоев оставался недолгое время деревянным. Начало строительства их связано с именем Фомы Павлова (Козлова?) — крестьянина подмонастырской слободы Троицкого Селижаровского монастыря. Он более десяти лет был строителем в Ниловой пустыни, беря крупные подряды и возглавляя большую артель мастеров. Фома Павлов не только руководил работами, но и сам участвовал в строительстве церкви в честь иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии (1750—1756) в селе
Оковцы. По приходо-расходным книгам монастыря удалось установить его имя: «Вотчины Троицкого Селижаровского монастыря крестьянину и подрядчику при строении новой каменной церкви Фоме Павлову денег дано 150 рублей» .

Архиепископ Гурий первый архиепископ Казанский и Свияжский с 1554 по 1555 года был по повелению Иоанна Васильевича Грозного игуменом Троицкого Селижаровского монастыря.

Примечания

Литература 
 Описание Троицкаго Селижарова монастыря Тверской епархии. — Тверь: Тип. Н. А. Прянишникова, 1915. 108 с.
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.,Л., 1950. С. 351—353, 406—409.
 Галашевич А., Финогенов А. От Селижарова до Старицы // Тверская старина. 1991. № 2. С. 68-71
 Осипова Г. Н. Святые места земли Селижаровской: историко-публицистический очерк. Тверь, 2008. С. 4-22.
 Осипова Г. Н. За Христа пострадавшие (Трагическая судьба духовенства Свято-Троицкого Селижарова монастыря). — Верхневолжская правда. 22 марта 2017.
 Салимов А. М. Троицкий Селижаров монастырь и его первые каменные постройки // Архитектурное наследство. 2009. № 51. С. 62-81
 Цыков И. В. Последние у Троицы. Из истории Селижаровского Троицкого мон-ря. 1928—1930 гг. // Мемориальный комплекс «Медное». Инф. изд. 2010. № 2. С. 11-13.
 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церквь в XX в. Дело насельников Троицкого Селижаровского мужского монастыря, Тверская о., 1930 г..

Ссылки 
 Храмы России
 Православные храмы Тверской Земли. Троицкий Селижаров монастырь
 Тверские своды. Троицкий Селижаров монастырь
 История Селижаровского монастыря

Монастыри на Волге
Селижарово
Монастыри Тверской области